Initialized Capital ist ein im Jahr 2011 gegründeter Venture-Capital-Fonds mit Sitz in San Francisco. Er wurde von Alexis Ohanian und Garry Tan gegründet. Bis zum Jahr 2019 hat er mehr als 500 Millionen US-Dollar an Geldern aufgebracht. Mehrere Investitionen sind zu "Einhörnern" geworden, die über 1 Milliarde US-Dollar wert sind, darunter Coinbase, Ro, Blend, Rippling, Cruise Automation und Instacart.

Anerkennung 
Im Jahr 2019 wurde der Gründer Garry Tan auf Platz 21 der Forbes Midas List gelistet.

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz

Einzelnachweise 

Unternehmen (San Francisco)
Gegründet 2011
Venture-Capital-Gesellschaft
Finanzdienstleister (Vereinigte Staaten)